JAL puede referirse a: 

Japan Airlines, una aerolínea de Japón.
Jal., abreviatura del estado mexicano de Jalisco.
Juntas Administradoras Locales (Colombia), parte de la estructura del Estado Colombiano.
JAL (compilador), Just Another Language: lenguaje de programación basado en Pascal para microcontroladores PIC de 8 bits.
Jal, acrónimo utilizado por el divulgador e investigador científico José Antonio López Guerrero en sus programas de radio y televisión.
Junta de acción contra la lepra, ONG.